Niemcy:
 Walsdorf – dzielnica Idstein
 Walsdorf – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Bamberg
 Walsdorf – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Vulkaneifel

Osoby:
 Lothar Walsdorf – niemiecki pisarz

Zobacz też:
 Wahlsdorf
 Walsdorff